Mondial Australian Women's Hardcourts 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 12-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Голд-Косте с 31 декабря 2007 по 5 января 2008 года. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Николь Вайдишова (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ли На во второй раз в карьере и впервые за 39 месяцев побеждает на одиночных соревнованиях ассоциации. Оба титула завоёваны на хардовых турнирах.
 Виктория Азаренко в третий раз выходит в финалы одиночных турниров ассоциации и в третий раз уступает в них. Во второй раз этот турнир проходил на хардовом покрытии.

Парный разряд

Факты 
 Динара Сафина выигрывает свой 7-й парный титул на соревнованиях ассоциации. Впервые титул завоёван с Агнеш.
 Динара Сафина третий год подряд побеждает на этих соревнованиях. Каждый раз россиянка играет с разными партнёршами.
 Агнеш Савай выигрывает свой 2-й парный титул на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Mondial Australian Women's Hardcourts

 WTA Тур 2008

 WTA 3-я категория

 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Декабрь 2007 года
Январь 2008 года
2008